Brian Duffy peut désigner :
 Brian Duffy (1933-2010), photographe de mode britannique ;
 Brian Duffy (1953-), un astronaute américain.